еПри Пуэблы 2021 года () — пятый этап сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые состоялись 19 и 20 июня на Автодроме имени Мигеля Абеда, что расположен рядом с Пуэблой, Мексика.

Перед этапом 
В предыдущие сезоны Формулы E этап в Мексике принимал Автодром имени братьев Родригес в Мехико. Однако из-за пандемии COVID-19 трасса в Мехико не может принимать гонки, так как там был развёрнут временный госпиталь. 22 апреля 2021 года Формула E анонсировала вторую часть календаря сезона, объявив о том, что этап в Мексике сменит трассу и пройдёт на Автодроме имени Мигеля Абеда, который находится примерно в 30 км от города Пуэбла.

Перед этапом стало известно, что Нико Мюллер, пилот команды Dragon / Penske Autosport, не сможет выступить на этапе из-за его пересечения с этапом DTM. Его заменит резервный пилот команды Джоэль Эрикссон.

Первая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20...21 °C. Трасса +38…45 °C

Паскаль Верляйн завоевал поул-позицию.

Примечания 

 Пилоты команды Dragon / Penske Autosport получили штраф в 20 позиций за смену инвертора.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +22...21 °C. Трасса +46...38 °C

Стартовав с поула, Паскаль Верляйн сохранил лидерство в течение гонки и финишировал первым, однако сразу после финиша был дисквалифицирован. Вместе с ним были дисквалифицированы напарник по команде Porsche Андре Лоттерер и пилоты команды Nissan e.dams. Причина дисквалификации у всех одна - использование в гонке комплекта шин, который не был заявлен командой на гонку перед стартом. В итоге Лукас ди Грасси стал победителем гонки, а финишировавший вторым Рене Раст принёс команде Audi победный дубль.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Три очка за поул-позицию и одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
 Пилоты команд Porsche и e.dams были дисквалифицированы за использование в гонке незадекларированного комплекта шин.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20...22 °C. Трасса +45…53 °C

Пилот команды Nissan e.dams Оливер Роуленд завоевал поул-позицию.

Примечания 

 Время Алекса Линна в суперпоуле было аннулировано по причине несоблюдения омологированной картографии педали газа.
 Время Рене Раста было аннулировано по причине небезопасного выезда на трассу. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +21 °C. Трасса +51…48 °C

Победу в гонке одержал пилот команды Venturi Эдоардо Мортара, переиграв своих соперников тактически, вовремя используя режим атаки. Благодаря победе Мортара вышел в лидеры в личном зачёте. Паскаль Верляйн финишировал вторым, но после финиша вновь был оштрафован и потерял подиум.

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг.
 Паскаль Верляйн получил штраф в 5 секунд за нарушение правил использования Fanboost'а.
 Сержиу Сетте Камара получил штраф в 5 секунд за столкновение с Оливером Терви.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Мексике в 2021 году
ЕПри Формулы E
ЕПри Пуэблы